Acoustic (também conhecido como "Sparks EP") é um EP promocional lançado pela banda britância de rock alternativo Coldplay. Contém quatro faixas gravadas pela banda, com o selo da Parlophone.

Lista de faixas 

O EP foi distribuído junto com o jornal The Independent on Sunday em 29 de outubro de 2000 no Reino Unido.

Álbuns de Coldplay
EP de 2000
Coldplay
Álbuns lançados pela Parlophone
Álbuns lançados pela EMI